Christian Prudhomme – giornalista francese
Fernand Prudhomme – cestista francese
Frédérique Prud'Homme – cestista francese
James Prudhomme – wrestler canadese
Louis Marie Prudhomme – giornalista e scrittore francese
Sully Prudhomme – poeta francese